2 miejscowości w Polsce: 
 Kitnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Kitnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald